Le fugu est un poisson appelé également poisson globe ;
 Le xian de Fugu (府谷县) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.